Патентное бюро — организация, оказывающая услуги по защите интеллектуальной собственности
 Бюро по регистрации патентов и торговых марок США 
 Союзпатент (Патентное бюро при ВТП)

См. также 
 Патентный поверенный
 Юридическая фирма